Gewone meerderheid
Absolute meerderheid
Gekwalificeerde meerderheid
Grondwettelijke meerderheid
Unanimiteit
meerderheid (politiek), een groepering of samenwerkende groep groeperingen die de meerderheid heeft in een parlement

Zie ook 
Quorum
Vetorecht
Meerderheidsstelsel